О́браз объе́кта — воспроизведение объекта, информация о нём или его описание, структурно сходное, но не совпадающее с ним.

Свойства образа 

 является результатом отображения объекта на носитель (хранение, память);
 является продуктом мысли, объектом информации;
 подобен (в некоторых аспектах) отображаемому объекту;
 не имеет некоторых физических характеристик изображённого объекта (например, предмет натюрморта, невозможно попробовать на вкус);
 имеет физические характеристики носителя (памяти), хранящей образ (носитель может быть физически уничтожен);

Типы 
 По способу и носителю отображения:
 визуальный (изображение — то что выглядит как объект, но объектом не является: фотография, голография);
 частный случай: картина (художественное изображение некоторого явления, например натюрморт);
 аудиальный (музыка);
 вещественный (скульптура);
 словесный, см.: литература;
 ментальный; к ментальным образам некоторые психологи относят не только образы представления, но и «образы восприятия»: 
 образ восприятия — результат непосредственного восприятия при помощи органов чувств индивида существующих объектов или явлений;
 образ представления — результат психической деятельности индивида, полученный на основе «образов», непосредственно воспринятых с помощью органов чувств;
 сенсорный: тактильный, вкусовой, запаховый;
 информационный, в виде информации, привязанной к материальному носителю, применяемой в информационных технологиях, компьютерах;
 аналоговый;
 цифровой (дигитальный);
 векторный, например векторная графика;
 растровый, например растровая графика;
 символьный (знаковый), например ноты, знаки дорожного движения и т. п.
 По сложности и количеству информации: простой и сложный.

Примечания

Ссылки 
 Проект «Бытие образа и образ бытия»
 

Философские термины
Онтология
Эпистемология
Теория информации
Познание